Микасуки:
 Микасуки — индейское племя Флориды, США.
 Микасуки — язык индейцев.

Топоним 
  — озеро в округе Джефферсон, штат Флорида, США.
  — маленькая, ныне некорпоративная деревня в округе Леон, штат Флорида, США.
  — намеренное сообщество в Северной Флориде, США.